Heinrich Burger (kunstschaatser), Duits kunstrijder
Heinrich Bürger, Duits schei- en natuurkundige en bioloog